Cicle de Calvin-Benson-Bassham, conjunt de reaccions químiques que es produeixen a la fotosíntesi, descobert per Melvin Calvin, Andrew Benson i James Bassham
 Confederació brasilera de bàsquet, organisme rector del bàsquet al Brasil
 Campionat brasiler de bàsquet, màxima competició de bàsquet al Brasil
 Color per Blau (del nom en anglès Color By Blue), tecnologia del color usada per les pantalles TDEL